Sven Johansson (kanovaarder) (1912-1953), Zweeds kanovaarder
 Sven Johansson (wielrenner) (1914-1982), Zweeds wielrenner
 Sven Johansson (politicus) (1916-1987), Zweeds politicus
 Sven Johansson (ijshockeyer) (1931-2011), Zweeds ijshockeyer
 Sven-Göran Johansson (1943), Zweeds zwemmer
 Sven Johansson (schutter) (1945), Zweeds sportschutter
 Sven Johansson (voetballer) Zweeds voetballer